Аревша́т — название армянских населённых пунктов:

 Аревшат — село в Араратской области Армении.
 Аревшат — село в Ширакской области Армении.
 Аревшат — название, согласно юрисдикции непризнанной НКР, села Доланлар в Ходжавендском районе Азербайджана.